Spahići est un toponyme qui peut désigner :
Spahići, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Bihać, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Spahići, un village de Croatie situé dans la municipalité de Bosiljevo, comitat de Karlovac.